Casas de Don Pedro kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Casas de Don Pedro (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Casas de Don Pedro (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar